Maria Oord, een herenhuis en voormalig zusterhuis in Baarn
Maria-oord (Vught), een voormalig klooster en kostschool in Vught
Maria-oord (Gennep), een voormalig tuberculose-sanatorium in Gennep
Maria-oord (Rosmalen), een voortzetting van het Gennepse sanatorium, en later een zorginstelling in Rosmalen